Judit magyar királyné (1047–1092/1096), Sváb Judit, német-római hercegnő, majd Salamon király feleségeként magyar királyné
 Judit magyar királyné  (1010/1015–1058), Schweinfurti Judit, bajor hercegnő, cseh hercegné, majd magyar királyné